Lacinularia är ett släkte av hjuldjur. Lacinularia ingår i familjen Flosculariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Lacinularia